Berkhof Ambassador, een Nederlands model lagevloerbus
Ambassador (motorfiets), een Brits historisch motorfietsenmerk
Ambassador (software), een IRC-client